NHD steht für:
 Militärflugplatz Minhad, Dubai (IATA-Code)

Nhd. oder nhd. steht für:
 Neuhochdeutsche Sprache

nhd steht für:
 Chiripá-Guaraní, Dialekt von Guaraní (Sprache) (ISO-639-3-Code)

Abkürzung